Hrvatski jadranski otoci:
 Maslinovac (Pelješac)
 Maslinovac (Dugi otok), otočić pored Dugog otoka, između većeg otočića Rava i manjeg Luškog Otoka u Uvali Luka na Dugom otoku.
 Maslinovac (Mljet)